«Крот» — российский детективный телесериал 2001—2002 годов, поставленный Эрнестом Ясаном по сценарию Виктора Мережко. Создан кинокомпанией «КиноМост», вторая часть — кинокомпанией «МакДос».

Изначально предполагалось, что этот сериал будет впервые показан на телеканале НТВ в конце мая — начале июня 2001 года. Но развитие политических событий вокруг дела НТВ, когда большая часть журналистов, руководства, программного и сериального продукта покинули расположение этой телекомпании, внесло свои коррективы. По этой причине премьера состоялась 7 августа 2001 года на телеканале 1+1 на Украине и 8 октября того же года на российском телеканале ТВ-6, куда ушла команда Евгения Киселёва.

В феврале 2002 года сериальный пакет продюсера Владимира Досталя перешёл от ТВ-6 обратно к НТВ, поэтому повтор первой части и премьера второго сезона состоялись уже на канале НТВ. Показ шёл с 7 октября по 25 ноября 2002 года. После 2002 года сериал неоднократно повторялся на разных российских и украинских телеканалах.

Сюжет 
Бывшего оперативного работника уголовного розыска Сергея Кузьмичёва посылают в Москву с целью внедрения в одну из преступных группировок. Его первое задание представляется не очень сложным. Молодой парень из провинции, якобы приехавший «на заработки», успешно с ним справляется. Однако по воле случая он оказывается в самом пекле бандитских разборок, и, как настоящий оперативник, с риском для жизни, решает продолжить «игру».

Список серий

1-й сезон

2-й сезон

В ролях 
 Павел Новиков — Сергей Андреевич Кузьмичёв «Кузьма» / Николай Павлович Архипов, двойник Кузьмичёва (убит скинхедами в 9 серии 2-го сезона) (‡);
 Николай Волков — Господин Раев, он же «Часовщик», бизнесмен и криминальный авторитет (убит ультразвуком в 6 серии 1-го сезона, во 2-ом сезоне, в 12 серии появляется в воспоминаниях Кузьмичёва) (1-й сезон, ‡);
 Дмитрий Нагиев — Вахтанг Георгиевич Маргеладзе, криминальный авторитет, лидер кавказской группировки. Явный намёк на известного криминального авторитета Отари Квантришвили (взорван Важей на кладбище в 12 серии 2-го сезона) (‡);
 Виктор Смирнов — Пётр Петрович Грязнов, бывший заместитель министра внутренних дел, влиятельный чиновник (застрелился в 7 серии 2-го сезона) (‡);
 Борис Соколов — Виктор Сергеевич Копылов, сотрудник ФСБ (убит ультразвуком в 12 серии 2-го сезона) (‡);
 Виктор Мережко — Кирилл Иванович Сабурцев, он же «Сабур», криминальный авторитет, наркоторговец (выброшен с балкона Германом в 11 серии 2-го сезона) (‡);
 Анна Калугина — Анна Сергеевна Кузьмичёва (1-й и 2-й сезон);
 Александр Сотников — Андрей Кузьмичёв ( 1-й и 2-й сезон);
 Сергей Мурзин — Илья Борисович Горбунов, сотрудник ФСБ (убит Анной Кузьмичёвой в 5 серии 2-го сезона) (‡);
 Сергей Щербин — Николай, сотрудник ФСБ;
 Алексей Осьминин — Владимир Владимирович Старков, в прошлом военный, позже — инспектор ГАИ, далее — ближайший друг, помощник и напарник Кузьмичёва (погиб от взрыва бомбы в 12 серии 2-го сезона) (‡);
 Виктор Костецкий — Иван Егорович Гурин, майор / подполковник милиции, бывший начальник Кузьмичёва (взорван Грязновым в автомобиле в 11 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Валерий Ярёменко — Юрий Прохоров, киллер (убит Маргеладзе в 3 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Сергей Гейбах — Олег Данилов, сутенёр (убит Копыловым в 10 серии 2-го сезона) (‡);
 Леонид Максимов — «Кипа», помощник «Часовщика» (убит Костей в 5 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Михаил Трясоруков — Владимир Иванович Савельев (Вован), бандит из группировки «Часовщика», с 11 серии 2-го сезона директор ипподрома (1-й и 2-й сезон);
 Денис Кириллов — Александр Иванович Симбирский (Санёк), бандит из группировки Кузьмичёва (убит Костей в 10 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Ирина Горячева — Дарья Сергеевна Павловская (Даша), медсестра, подруга Санька (убита людьми Маргеладзе в 8 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Алексей Зубарев — Герман, профессиональный киллер (1-й и 2-й сезон);
 Юрий Сергеев — Вадим Яковлевич Шуб, бандит из группировки Кузьмичёва (1-й и 2-й сезон);
 Иван Лунёв — Лёха, он же Алексей Бобров, бандит из группировки Кузьмичёва, позже скинхед (1-й и 2-й сезон);
 Владислав Берлев — Николай, бандит из группировки Кузьмичёва (1-й и 2-й сезон);
 Александр Богурдович — Константин Иванович Павлов (Костя), снайпер, позже — финансовый директор холдинга «Час-Инвест» (1-й и 2-й сезон);
 Владислава Назарова — Оксана (2-й сезон) (в титрах указана, как Ксения Назарова);
 Анна Герм — Мария, стюардесса, любовница  Кузьмичёва (убита неизвестным в маске в 7 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Мария Кивва — Марина Алексеевна Гаврилова, временный финансовый директор холдинга «Час-инвест», доверенный человек Виктора Сергеевича (убита скинхедами в 9 серии 2-го сезона) (‡);
 Анна Королёва — Мила Цыпкина, проститутка (убита людьми Маргеладзе в 12 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Ольга Михеева — Муся, проститутка, во 2-ом сезоне, в 5-й серии невеста Вована Савельева (1-й сезон 2 серия и 2-й сезон 5 серия);
 Елена Попова — Нина Ивановна Пантелеева (1-й и 2-й сезон);
 Александр Тютрюмов — Александр Семёнович Пантелеев, хозяин торгово-развлекательного комплекса «Мандарин» (убит людьми Маргеладзе в 9 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Никита Лейтланд — Никита Александрович Пантелеев, сын Пантелеевых, школьник (2-й сезон);
 Андрей Шарков — Юлий Борисович Выгорцев, президент «Блиц-Банка», крупный вор и мошенник, хранитель кассы «Часовщика» (взорван в лодке людьми Кузьмичёва в 12 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Денис Агатов — Денис Леонидович Сурков, финансист «Часовщика» (взорван в лодке людьми Кузьмичёва в 12 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡) (в титрах указан как Денис Приварников);
 Константин Спасский — Юрий Иванович, сотрудник Аппарата правительства (1-й и 2-й сезон);
 Сергей Лысов — Иван Михайлович Куликов, вице-мэр (убит Германом в 3 серии 2-го сезона) (‡);
 Евгений Александров — Андрей Сергеевич, директор телеканала Кузьмичёва (1-й сезон, 2-й сезон, 12 серия);
 Евгений Нагиев — Анзор Георгиевич Маргеладзе, брат Вахтанга Маргеладзе (убит Германом в 10 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Александр Строев — Павел Прохоров / Важа Маргеладзе, двоюродный брат Вахтанга Маргеладзе, во 2-ом сезоне вошёл в команду Кузьмичёва (1-й и 2-й сезон);
 Алексей Федотов — Шалва Маргеладзе, дальний родственник Вахтанга Маргеладзе, племянник Вахтанга Маргеладзе (убит Маргеладзе в 12 серии 2-го сезона) (2-й сезон, ‡);
 Эрнст Романов — Миха, торговец оружием (убит людьми Часовщика в 5 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Сурен Вартанов — Бесик, криминальный авторитет (убит Костей в 6 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Николай Устинов — «Гиря», криминальный авторитет (1-й сезон, 5 и 7 серия);
 Дмитрий Конокотов — «Хода», криминальный авторитет (1-й сезон, 4 серия) (убит бандитами Кузьмичёва в 4 серии 1-го сезона);
 Александр Завьялов — Ульянов «Уля», криминальный авторитет, заведующий нефтяными потоками (застрелился в 9 серии 1-го сезона) (1-й сезон, ‡);
 Станислав Ландграф — Алексей Иванович Зуслов, лидер скинхедов (убит Лёхой в 12 серии 2-го сезона) (2-й сезон, ‡);
 Дмитрий Поднозов — Гамаюн, координатор движения скинхедов (2-й сезон);
 Анна Миклош — Любовь (Любаня), скинхед (погибла от взрыва бомбы в 12 серии 2-го сезона) (2-й сезон, ‡) (в титрах указана, как Анна Молчанова);
 Александр Есаулов — Есаулов, скинхед (2-й сезон);
 Валерий Ивченко — Виталий Дмитриевич, главврач психиатрической клиники (убит скинхедами в 9 серии 2-го сезона) (2-й сезон, ‡);
 Иван Мережко — Григорий Петрович Грязнов («Грэг»), сын Петра Петровича Грязнова, наркоман (убит Грязновым-старшим в 7 серии 2-го сезона) (2-й сезон, ‡);
 Мурад Султаниязов — Кулиев «Кулёк», наркоторговец (убит «Грэгом» в 6 серии 2-го сезона) (2-й сезон, ‡);
 Егор Томошевский — Георгий (Жора), наркоман (убит «Кульком» в 6 серии 2-го сезона) (2-й сезон, ‡);
 Александр Ленин — «Дух», наркоман, шантажирующий «Грэга» и «Кулька» (2-й сезон, 5 серия) (убит «Кульком» в 5 серии 2-го сезона);
 Юрий Лазарев — Конюшин, следователь милиции, позже — сотрудник холдинга «Час-Инвест» (2-й сезон);
 Андрей Ургант — Михаил Борисович Лерр, адвокат (убит людьми Маргеладзе в 10 серии 2-го сезона) (2-й сезон, ‡);
 Александр Солоненко — Антон Крюков (2-й сезон);
 Владимир Богданов — Андрей Андреевич Линник, криминальный бизнесмен из Сибирска (2-й сезон);
 Вадим Гущин — Борис Фёдорович Окунев, бизнесмен из Сибирска (2-й сезон, 2 серия) (убит ультразвуком во 2 серии 2-го сезона);
 Николай Буров — губернатор Сибирска Жилин (2-й сезон, 11 серия) (в титрах не указан);
 Владимир Кнат — полковник Лисицкий (2/1);
 Юрий Дедович — полковник Яков Михайлович (2-й сезон) (в титрах роль – Лисицкий);
 Михаил Годин — охранник в гостинице (2/2) (в титрах не указан);
 Геннадий Косарев — программный директор телеканала Кузьмичёва (2/2, 8, 12);
 Сергей Поповский — нотариус Кузьмичёва (1/9 и 2/12);
 – «Слон», уголовник в СИЗО (2-й сезон, 2 серия), гость на похоронах Анзора Маргеладзе (1-й сезон, 10 серия);
 Александр Ронис — официант (2/2, 3, 9);
 Владимир Маслаков — следователь (2/3, 5);
 Сергей Бледных — сотрудник милиции (2/3, 4);
 Светлана Казарцева — корреспондент (2/2, 11, 12) (в титрах 2 серии 2-го сезона – С. Казаринова);
 Евгений Рубан — Ганеев (2/5, 6);
 Александр Карпухов — парень на дискотеке в «Крыле» (2/5);
 Константин Анисимов — водитель Виктора Сергеевича (2-й сезон);
 Артур Мкртчян (2/7, 10, 12) (в титрах – А. Мкртчан);
 Виктор Краславский — военный юрист (2/8) (в титрах – В. Красавский);
 Николай Павлов — «Железный болт», главный ликвидатор у Линника (2/8);
 Олег Летников — Иван Максимович, доктор (2/8);
 Игорь Павлов — майор Кузьмин (2/9);
 Эрик Яралов (2/10, 12);
 Александр Арефьев (2/7, 8);
 Тимур Искяндаров (2/11, 12) (в титрах 11 серии 2-го сезона – Т. Икандяров) (в титрах 12 серии 2-го сезона – Т. Искандяров);
 Оксана Сташенко — бухгалтер (2/11) (в титрах не указана);
 Александр Баргман — Евгений, сотрудник ФСБ (2-й сезон, 10, 11, 12 серия);
 Александра Сыдорук — Александра, секретарь Кузьмичёва (1-й и 2-й сезон);
 Алла Одинг — Лариса, жена Виктора Сергеевича (2-й сезон);
 Сергей Лосев — Василий Исаевич, полковник, начальник СИЗО (2-й сезон);
 Игорь Шибанов — Цапфик, помощник «Сабура» (2-й сезон, серия 4, 5, 11);
 Денис Карасёв — Альберт Петрович Платонов, директор ипподрома (2-й сезон, 10 и 11 серия);
 Владимир Лисецкий — Владимир Алексеевич, сосед Грязнова по даче (2-й сезон, 6 серия);
 Эрик Кения — Гия, бандит из команды Вахтанга Маргеладзе (1-й и 2-й сезон) (погиб от взрыва бомбы в 12 серии 2-го сезона);
 Максим Голумбевский — человек из окружения Кузьмичёва (1-й сезон, 7 и 9 серия);
 Борис Бирман — Илья Сумский, финансовый директор холдинга «Час-Инвест» при Часовщике (1-й сезон) (убит людьми Кузьмичёва в 5 серии 1-го сезона);
 Евгений Филатов — больной в палате (1/1);
 Дарья Юргенс — Зоя, заключённая в СИЗО (2-й сезон, 4 серия) (в титрах – Д. Лесникова);
 Виталий Гордиенко — следователь (1/1);
 Андрей Шимко — следователь (1/2, 8);
 Александр Тюрин — пассажир в электричке (1-й сезон, 2 серия) (убит Юрой Прохоровым во 2 серии 1-го сезона) (1/2; ‡);
 Игорь Квак — Игорь Григорьевич Комин, следователь (1/2);
 Андрей Чернышов — водитель Виктора Сергеевича (1/2, 4);
 Николай Дик — Николай Евгеньевич, хозяин ресторана (1/3);
 Слава — посетительница стриптиз-клуба «Красная шапочка» (эпизод) (1-й сезон, 10 серия); Николай Федорцов — Михайлов (Михалыч), подполковник, начальник милиции (взорван бандитами в автомобиле в 3 серии 1-го сезона) (1/3);

 Озвучивание 
 Евгений Дятлов — Сергей Андреевич Кузьмичёв (роль Павла Новикова)
 Юлия Рудина — Анна Сергеевна Кузьмичёва (роль Анны Калугиной)
 Александр Баргман — Николай (роль Сергея Щербина)
 Станислав Концевич — Юрий Иванович (роль Константина Спасского)
 Александр Новиков — Денис Сурков (роль Дениса Агатова)
 Игорь Добряков — озвучивание эпизодических ролей 
 Павел Новиков — Николай Павлович Архипов Сергей Дьячков — следователь (роль Андрея Шимко)
 Ян Цапник — официант (роль Александра Рониса)
 Владимир Ермилов — Гиря'' (роль Николая Устинова)

Саундтрек 
 Олег Газманов — Москва
 Вахтанг Кикабидзе — Попурри на закавказские народные мелодии

Критика 
При анализе телесериала критики неоднократно указывали на вялость и затянутость его сюжета, что нашло отражение в ряде рецензий.

Игорь Камиров, интернет-портал «Утро.ру»:

Игорь Аверьян, «Молоко»:

Факты 

 Сериал «Крот» стал третьей совместной работой режиссёра Эрнеста Ясана и сценариста Виктора Мережко. До этого были фильм «Прости» (1986) и мини-сериал «Рэкет» (1992). Во всех трёх проектах Виктор Мережко сыграл второстепенные роли.
 Рабочие названия сериала — «Москва бандитская», «Сага о криминале», «Во имя отца и сына».
 В сценарий сериала «Крот» вошёл ряд сюжетных линий, которые были подготовлены автором для продолжения 5-серийного фильма «Рэкет». Из-за скоропостижной кончины актёра Сергея Шкаликова, игравшего в «Рэкете» одну из главных ролей, проект продолжения осуществить так и не удалось.
 Во время подготовительного процесса режиссёр Эрнест Ясан хотел без проб привлечь к съёмкам «Крота» известного тележурналиста и ведущего Андрея Норкина (тогда — ведущего информационной программы «Сегодня» на телеканале НТВ). По его задумке, он должен был играть там роль одного из высокопоставленных функционеров. Норкина не отпустил сниматься гендиректор канала Евгений Киселёв, посчитавший, что тем самым он размоет свой экранный образ.
 Прототипом Вахтанга Маргеладзе стал криминальный авторитет и спортсмен Отари Квантришвили (брат Отари — Амиран Квантришвили действительно был убит раньше чем Отари, примерно на год, а его ближайшим другом и партнёром был Анзор Кикалишвили). Прообразами бандитов из группировки Кузьмичёва стали представители Курганской ОПГ, прототипом Кости и Санька стал известный в Москве киллер Александр Солоник. В сериале также встречается множество аллюзий на бандитские разборки в Москве начала 90-х годов: Ресторан «Мандарин» — явный намёк на ночной клуб «Арлекин», вокруг которого завязалась криминальная война в 93-94 гг. Хозяева «Мандарина» — Арсен и Бесик явные намёки на лидеров Бауманской (Чеченской) ОПГ. Сам образ Кузьмичёва также близок к образу самого известного в Москве криминального авторитета 90-х «Сильвестра», Сергея Тимофеева.
 Несмотря на то, что действие сериала происходит в Москве, большинство сцен были сняты в Санкт-Петербурге.
 Съёмочный период обоих сезонов в среднем составлял три с половиной месяца. Съёмки 1-го сезона проходили с августа по ноябрь 2000 года, съёмки 2-го сезона — с сентября по декабрь 2001 года.
 Вторая часть сериала с некоторых пор фактически запрещена к показу на ТВ. Так, в 2003 году на НТВ и в 2015—2016 гг. на канале «Звезда» демонстрировалась только первая часть сериала. Авторы фильма связывают это с остротой темы и изобилием жестоких сцен (бандитские разборки, нападения скинхедов).
 В 2007 году издательство «Амфора» выпустило новеллизацию сериала — трёхтомник Виктора Мережко «Крот. Сага о криминале». В 2015 году трёхтомник был переиздан в серии «Милицейский детектив».

См. также 
 Игра (телесериал, 2011)

Примечания

Ссылки 
 «Крот» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
"Крот" на сайте создателей визуальных эффектов сериала, студия Бегемот
 Дмитрий Нагиев полюбил мерзавца

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2001 году
Телесериалы России, завершённые в 2002 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Москве
Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы телеканала НТВ
Телесериалы ТВ-6
Телесериалы Пятого канала
Драматические телесериалы России
Криминальные телесериалы России
Фильмы по сценариям Виктора Мережко
Телесериалы на русском языке
Телесериалы кинокомпании «КиноМост»
Телесериалы кинокомпании «МакДос»